Matías Manuel Fritzler (Lomas de Zamora, 23 de agosto de 1986) é um futebolista argentino de origem alemã que atua como volante. Atualmente está no Lanús.

Estatísticas 
Até 17 de abril de 2012.

Clubes 

 a. Jogos da Copa Argentina
 b. Jogos da Copa Libertadores
 c. Jogos do Jogo amistoso

Naturais de Lomas de Zamora
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas do Hércules de Alicante Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético Huracán
Futebolistas do Club Atlético Colón